Stanisław Kirkor (1898-1983) – skarbowiec, historyk, publicysta i pisarz emigracyjny
 Stanisław Kirkor (1905-1963) – profesor weterynarii